Pieter Gerkens, né le  à Bilzen, est un footballeur belge. Il évolue au Royal Antwerp FC au poste de milieu de terrain

Biographie 

Pieter Gerkens joue deux matchs en Ligue Europa avec le RC Genk lors de la saison 2013-2014. 

Ne parvenant pas à s'imposer au RC Genk il décide de rejoindre en  le club de Saint-Trond. 

Après une saison d'adaptation il explose lors de sa deuxième saison (2016-2017), marquant 14 buts dont 8 lors des plays-offs 2, ce qui lui vaut le  un transfert au RSC Anderlecht.

Palmarès 
 Supercoupe de Belgique
 Vainqueur (1) : 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en février 1995
Naissance à Bilzen
Footballeur belge
Joueur du KRC Genk
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du Royal Antwerp FC